Основное население Люксембурга — люксембуржцы. Общая численность 645 397 человек, в том числе 341 230 человек люксембуржев. Говорят на люксембургском языке (официальный административный и судебный язык) 55,8 % населения страны. Распространены также португальский 15,7 %, французский (официальный административный, судебный и законодательный язык) 12,1 %, немецкий (официальный административный и судебный язык) 3,1 %, итальянский 2,9 %, английский 2,1 %, другие 8,4 % (оценка 2011 года). Письменность на основе латинского алфавита. Подавляющее число верующих — католики, есть протестанты, православные, англиканцы, иудеи, мусульмане и индуисты.

По состоянию на 1 января 2022 года по данным lustat население Люксембурга составляло 645 397 человек, из них 341 230 человек люксембуржцев (52,87 % населения) и 304 167 человек иммигрантов (47,13 % населения). По состоянию на 1 января 2022 года по данным lustat крупнейшими национальными меньшинствами страны являются: португальцы 93 678 человек (14,51 % населения), французы 49 173 человека (7,62 % населения), итальянцы 24 116 человек (3,74 % населения), бельгийцы 19 414 человек (3,01 % населения), немцы 12 796 человек (1,98 % населения), испанцы 8 388 человек (1,3 % населения), румыны 6 405 человек (0,99 % населения). По состоянию на 2019 год, по оценкам ООН, в Люксембурге проживало 291 723 иммигранта, или 47,4 % населения страны. На муниципальном уровне, доля иммигрантов колеблется в пределах 19,3 % (Wahl) и 70,7 %  в городе Люксембург). Чуть более половины жителей родились в Великом герцогстве Люксембург (52,3 %). Население очень неравномерно распределено по территории. В целом, можно сказать, что южные муниципалитеты страны гораздо больше населены, чем на севере.

Половозрастной состав 

На 1 января 2016 года, средний возраст жителей Великого Герцогства Люксембург составлял 39,2 лет, для мужчины, в среднем 38,4 лет, а для женщин 40,0 лет. Люксембуржцы намного старше, чем иностранное население (41,6 лет против 36,4 лет). Доля молодых людей снижается на протяжении многих лет. В то время как доля людей трудоспособного возраста немного возрастает, доля пенсионеров практически не меняется. Увеличение численности населения не распределяется таким же образом, во всех регионах. В Люксембурге населения, женщин больше, чем в то время как обратное верно среди иностранцев.

Демографическая статистика с 1900 года

Население Люксембурга 
Численность иностранцев составляла на начало 2017 года 281,5 тыс. человек или 47,6 % от всего населения. Большая часть мигрантов — жители других стран ЕС. 

Население по данным Евростат

3 крупнейших города (2008) 
 Люксембург — 75 552
 Эш-сюр-Альзетт — 28 746
 Дюделанж — 18 343

Язык 
Люксембуржцы родившиеся в Люксембурге, значительно отличаются от тех, кто родился за границей. Точно так же, пропорция основных языков отличается среди иностранцев, если они родились в Люксембурге, или если они приехали в страну. Если оба родителя родились в Люксембурге, основным языком почти всегда является люксембургский. Однако, если один из родителей родился за границей, люксембургский язык является основным языком в чуть более 75% случаев. Практически все немецкие иммигранты используют немецкий язык или люксембургский язык в качестве основного языка и французский язык реже употребляется в качестве основного языка. Значительная часть португальских иммигрантов сохраняет португальский язык в качестве основного языка.

См. также 
 Немцы в Люксембурге
 Турки в Люксембурге
 Португальцы в Люксембурге

Примечания

Ссылки 
 

Общество Люксембурга